Wohlmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Wohlmuth (1847–1930), österreichischer Schauspieler
 Barbara Wohlmuth (* 1967), deutsche Mathematikerin
 Brigitte Wohlmuth (* 1945), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Fabian Wohlmuth (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Franz Wohlmuth (1855–1919), ungarischer Geistlicher
 Franz Joseph Wohlmuth (1739–1823), Salzburger Scharfrichter
 Georg Wohlmuth (1865–1952), katholischer Priester, Professor der Philosophie und bayerischer Politiker
 Johann Wohlmuth (1865–1942), österreichischer Politiker
 Johannes Wohlmuth (1642–1724), Komponist und Organist des Barock
 Josef Wohlmuth (* 1938), deutscher Theologe
 Karl Wohlmuth (* 1942), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Kastulus Wohlmuth (1748–1802), Prämonstratensermönch; von 1794 bis 1802 Abt des Klosters Neustift bei Freising
 Leonhard Wohlmuth (1823–1889) Dichter und Real(schul)lehrer
 Oliver Wohlmuth (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Robert Wohlmuth (1902–1987), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Sharon Wohlmuth (1946–2022), US-amerikanische Fotografin